Felix von Metz ist der Name folgender Personen:

* Felix I. von Metz († Anfang/Mitte des 4. Jahrhunderts), Bischof von Metz
 Felix II. von Metz († 716), Bischof von Metz